Јуририја има више значења:

 Јуририја (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Јуририја (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Јуририја (Јуририја, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику